Rajd Jordanii był 4. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2011. Rajd odbył się w dniach 14–16 kwietnia, odbywał się w pobliżu Morza Martwego. Rajd był także 2. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

W związku z opóźnienieniami transportu sprzętu dla rajdu, które były spowodowane protestami w sąsiedniej Syrii, a także późniejszą awarią łodzi transportującej ekwipunek, pierwszy dzień rajdu został odwołany. Efektem tego było rozegranie tylko 14 OS.

Rajd zakończył się najmniejszą różnicą czasową dzielącą zwycięzcę od drugiego zawodnika na mecie w historii Rajdowych Mistrzostw Świata wynoszącą 0,2 sekundy. Wygrał Sébastien Ogier odzyskując prowadzenie w rajdzie na ostatnim odcinku specjalnym, drugie miejsce zajął Jari-Matti Latvala. Trzeci był Sébastien Loeb, a czwarty Mikko Hirvonen. Rajdu nie ukończył, w wyniku wypadnięcia z trasy na 17 OS, Petter Solberg.


Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 4 rundzie

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2011
Jordania
2011 w Jordanii